Le Championnat du Royaume-Uni de snooker 1985, neuvième édition de ce tournoi de snooker appartenant à la catégorie Ranking, a pris place au Guild Hall de Preston en Angleterre, entre le  et le . 

Le tenant du titre est l'Anglais Steve Davis. Il conserve son titre en remportant l'épreuve pour la quatrième fois.

Tableau final

Finale

Centuries (43) 

 140, 121, 115, 112, 112, 104, 102  Willie Thorne
 137, 101  Alex Higgins
 136, 130, 105  Neal Foulds
 135  Dennis Taylor
 134, 103  Peter Francisco
 130  Mario Morra
 128, 115  Cliff Thorburn
 128, 111, 109  Terry Griffiths
 127, 122, 115, 106, 104, 102  Steve Davis
 122  Steve Newbury
 119, 108, 104, 103  John Virgo
 110  Omprakesh Agrawal
 109  John Spencer
 109  Kirk Stevens
 107, 107, 101, 100  Jimmy White
 106  John Campbell
 105  Joe Johnson
 101  Ray Edmonds
 101  Warren King

Référence

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat du Royaume-Uni de snooker

Liens externes 
 

1985
Snooker en 1985
Sport en Angleterre en 1985
Sport à Preston (Lancashire)